Ovalau ist der Name der Inseln:
 Ovalau (Fidschi), sechstgrößte Insel in Fidschi
 Ovalau (Vavaʻu), Insel in Vavaʻu, Tonga